Stat. – abbreviazione di statistica
 stat – chiamata di sistema Unix
 STAT – tipo di proteina (Signal Transducers and Activators of Transcription)